Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Франческа Ск'явоне і Сільвія Солер-Еспіноса з рахунком 7–6(7–1), 2–6, [10–3].

Сіяні пари 

  Ваня Кінґ /  Барбора Стрицова (півфінал)
  Моніка Нікулеску /  Клара Закопалова (знялася)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Ярослава Шведова (чемпіонки)
  Дарія Юрак /  Андрея Клепач (1 коло)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Brasil Tennis Cup, парний розряд
2014